{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (78901) - || 2003 ST66 || 19 september 2003 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| (78902) - || 2003 SM67 || 19 september 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (78903) - || 2003 SP79 || 19 september 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (78904) - || 2003 SE81 || 19 september 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (78905) Seanokeefe || 2003 SK85 || 16 september 2003 || Palomar || NEAT
|-
| (78906) - || 2003 SY85 || 16 september 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (78907) - || 2003 SR90 || 18 september 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (78908) - || 2003 ST90 || 18 september 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (78909) - || 2003 SF95 || 19 september 2003 || Palomar || NEAT
|-
| (78910) - || 2003 SJ97 || 19 september 2003 || Palomar || NEAT
|-
| (78911) - || 2003 SY97 || 19 september 2003 || Palomar || NEAT
|-
| (78912) - || 2003 SK99 || 19 september 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| (78913) - || 2003 SP99 || 19 september 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| (78914) - || 2003 SF101 || 20 september 2003 || Palomar || NEAT
|-
| (78915) - || 2003 SW101 || 20 september 2003 || Palomar || NEAT
|-
| (78916) - || 2003 SX104 || 20 september 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (78917) - || 2003 SG106 || 20 september 2003 || Palomar || NEAT
|-
| (78918) - || 2003 SR107 || 20 september 2003 || Palomar || NEAT
|-
| (78919) - || 2003 SG108 || 20 september 2003 || Palomar || NEAT
|-
| (78920) - || 2003 SM108 || 20 september 2003 || Palomar || NEAT
|-
| (78921) - || 2003 SP108 || 20 september 2003 || Palomar || NEAT
|-
| (78922) - || 2003 SL109 || 20 september 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (78923) - || 2003 SA111 || 20 september 2003 || Palomar || NEAT
|-
| (78924) - || 2003 SD111 || 20 september 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| (78925) - || 2003 SC112 || 18 september 2003 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| (78926) - || 2003 SC126 || 19 september 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (78927) - || 2003 SN128 || 20 september 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (78928) - || 2003 SR128 || 20 september 2003 || Fountain Hills || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| (78929) - || 2003 SL137 || 20 september 2003 || Palomar || NEAT
|-
| (78930) - || 2003 SE142 || 20 september 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (78931) - || 2003 SN142 || 20 september 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (78932) - || 2003 SU144 || 19 september 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (78933) - || 2003 SB145 || 19 september 2003 || Palomar || NEAT
|-
| (78934) - || 2003 SM147 || 20 september 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| (78935) - || 2003 SF148 || 16 september 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (78936) - || 2003 SG154 || 19 september 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (78937) - || 2003 SZ155 || 19 september 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (78938) - || 2003 SR156 || 19 september 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (78939) - || 2003 SF161 || 18 september 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (78940) - || 2003 SD167 || 22 september 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (78941) - || 2003 SN169 || 23 september 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| (78942) - || 2003 SA171 || 20 september 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (78943) - || 2003 SL171 || 18 september 2003 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| (78944) - || 2003 SD173 || 18 september 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (78945) - || 2003 SY189 || 24 september 2003 || Palomar || NEAT
|-
| (78946) - || 2003 SY191 || 19 september 2003 || Palomar || NEAT
|-
| (78947) - || 2003 SD192 || 19 september 2003 || Palomar || NEAT
|-
| (78948) - || 2003 SM192 || 20 september 2003 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| (78949) - || 2003 SU199 || 21 september 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (78950) - || 2003 SC204 || 22 september 2003 || Palomar || NEAT
|-
| (78951) - || 2003 SM205 || 24 september 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| (78952) - || 2003 SG214 || 26 september 2003 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (78953) - || 2003 SC217 || 27 september 2003 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (78954) - || 2003 SK218 || 28 september 2003 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (78955) - || 2003 SQ221 || 26 september 2003 || Ukkle || E. W. Elst, H. Debehogne
|-
| (78956) - || 2003 ST223 || 27 september 2003 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (78957) - || 2003 SE226 || 26 september 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (78958) - || 2003 SU228 || 26 september 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (78959) - || 2003 SL232 || 24 september 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| (78960) - || 2003 SX237 || 26 september 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (78961) - || 2003 SM245 || 26 september 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (78962) - || 2003 SP249 || 26 september 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (78963) - || 2003 SR250 || 26 september 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (78964) - || 2003 SR251 || 26 september 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (78965) - || 2003 SY272 || 27 september 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (78966) - || 2003 SO275 || 29 september 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (78967) - || 2003 SK277 || 30 september 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (78968) - || 2003 SL291 || 29 september 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (78969) - || 2003 SO294 || 28 september 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (78970) - || 2003 SB298 || 18 september 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| (78971) - || 2003 SA303 || 17 september 2003 || Palomar || NEAT
|-
| (78972) - || 2003 SH304 || 17 september 2003 || Palomar || NEAT
|-
| (78973) - || 2003 ST306 || 30 september 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (78974) - || 2003 SF307 || 26 september 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (78975) - || 2003 SK313 || 19 september 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (78976) - || 2003 TO14 || 14 oktober 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (78977) - || 2003 TL18 || 15 oktober 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (78978) - || 2003 UX22 || 19 oktober 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (78979) - || 2003 UC24 || 23 oktober 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (78980) - || 2003 UH36 || 16 oktober 2003 || Palomar || NEAT
|-
| (78981) - || 2003 UB40 || 16 oktober 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (78982) - || 2003 UN47 || 16 oktober 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| (78983) - || 2003 UA49 || 16 oktober 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (78984) - || 2003 UR49 || 16 oktober 2003 || Palomar || NEAT
|-
| (78985) - || 2003 UH52 || 18 oktober 2003 || Palomar || NEAT
|-
| (78986) - || 2003 UY65 || 16 oktober 2003 || Palomar || NEAT
|-
| (78987) - || 2003 UD66 || 16 oktober 2003 || Palomar || NEAT
|-
| (78988) - || 2003 UQ86 || 18 oktober 2003 || Palomar || NEAT
|-
| (78989) - || 2003 UF95 || 18 oktober 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| (78990) - || 2003 UJ102 || 20 oktober 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (78991) - || 2003 UH169 || 22 oktober 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (78992) - || 2003 UC188 || 22 oktober 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (78993) - || 2003 UK208 || 22 oktober 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (78994) - || 2003 UR224 || 22 oktober 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (78995) - || 2047 P-L || 24 september 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (78996) - || 2080 P-L || 24 september 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (78997) - || 2121 P-L || 24 september 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (78998) - || 2504 P-L || 24 september 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (78999) - || 2614 P-L || 24 september 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (79000) - || 2689 P-L || 24 september 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels|}

Planetoïdenlijsten